Marcilly je název více obcí ve Francii:

 Marcilly (Manche) – obec v departementu Manche
 Marcilly (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne

 jako součást názvu
Marcilly-d'Azergues – obec v departementu Rhône
Marcilly-en-Bassigny – obec v departementu Haute-Marne
Marcilly-en-Beauce – obec v departementu Loir-et-Cher
Marcilly-en-Gault – obec v departementu Loir-et-Cher
Marcilly-en-Villette – obec v departementu Loiret
Marcilly-et-Dracy – obec v departementu Côte-d'Or
Marcilly-la-Campagne – obec v departementu Eure
Marcilly-la-Gueurce – obec v departementu Saône-et-Loire
Marcilly-le-Châtel – obec v departementu Loire
Marcilly-le-Hayer – obec v departementu Aube
Marcilly-lès-Buxy – obec v departementu Saône-et-Loire
Marcilly-Ogny – obec v departementu Côte-d'Or
Marcilly-sur-Eure – obec v departementu Eure
Marcilly-sur-Maulne – obec v departementu Indre-et-Loire
Marcilly-sur-Seine – obec v departementu Marne
Marcilly-sur-Tille – obec v departementu Côte-d'Or
Marcilly-sur-Vienne – obec v departementu Indre-et-Loire
Avant-lès-Marcilly – obec v departementu Aube
Chaumoux-Marcilly – obec v departementu Cher
Fay-lès-Marcilly – obec v departementu Aube